Pierwszy rząd Andreja Babiša
 Drugi rząd Andreja Babiša